Георгиа́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Георгиадис, Василис (1921—2000) — греческий кинорежиссёр.
 Георгиадис, Василиос (Патриарх Василий III; 1846—1929) — Патриарх Константинопольский (1925—1929).
 Георгиадис, Йоргос (род. 1987) — греческий футболист, игрок сборной Греции в 2010—2011 годах.
 Георгиадис, Иоаннис (1876—1960) — греческий фехтовальщик, чемпион Олимпийских игр 1896 года.
 Исидор (Георгиадис) (1881—1938) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Йоханнесбургский.
 Георгиадис, Георгиос (род. 1972) — греческий футболист, чемпион Европы 2004.
 Георгиадис, Георгиос (род. 1973) — греческий пловец в ластах.
 Георгиадис, Марго (род. 1964) — американская бизнесвумен, CEO частной интернет-компании Ancestry.com.
 Георгиадис, Нико (род. 1996) — швейцарский шахматист, международный мастер (2013).
Георгиадис, Фрасивулос (1907—1977) — греческий музыковед.